Cosmotriphora är ett släkte av snäckor. Cosmotriphora ingår i familjen Triphoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Cosmotriphora